

События 
 Консулы Марк Понтий Лелиан и Авл Юний Пастор Цезенний Соспит.
 Римляне возвращают Армению, одерживают ряд побед в Месопотамии и берут Дура-Эвропос.
Китай:
 Разгром кянов.
 Набег Таншихая на Ляодун.

Родились 
 Сюнь Юй, стратег и государственный деятель.
 Тиберий Клавдий Север Прокул, римский государственный деятель начала III века.

Скончались 
 Марк Анний Либон (консул-суффект 161 года) — римский государственный деятель второй половины II века.

См. также